11-й Каннский кинофестиваль проходил со 2 по 18 мая 1958 года в Каннах, Франция.

Жюри 
 Марсель Ашар (Франция) (президент)
 Томико Асабуки (Япония)
 Бернар Бюффе (Франция)
 Жан де Баронселли (Франция) (критик)
 Хельмут Койтнер (ФРГ)
 Дадли Лесли (Великобритания)
 Мадлен Робинсон (Франция)
 Ладислао Вайда (Испания)
 Чарльз Видор (США)
 Сергей Юткевич (СССР)
 Чезаре Дзаваттини (Италия)
 Норман Макларен (Канада) (короткометражные фильмы)
 Жан Митри (Франция) (короткометражные фильмы)
 Кришна Рибуд (Индия) (короткометражные фильмы)
 Эдмон Сешан (Франция) (короткометражные фильмы)
 Ежи Тёплиц (Польша) (короткометражные фильмы)

Фильмы в конкурсной программе

Награды 
 Золотая пальмовая ветвь: Летят журавли, реж. Михаил Калатозов
 Приз жюри:
 Гоха
 Бронзовые лица
 Особый приз жюри: Мой дядюшка
 Приз за лучшую мужскую роль:
 Пол Ньюмен — Долгое жаркое лето
 Приз за лучшую женскую роль:
 Биби Андерссон, Эва Дальбек, Барбро Хиорт аф Орнес и Ингрид Тулин — На пороге жизни
 Приз за лучшую режиссуру: Ингмар Бергман — На пороге жизни
 Приз за лучший сценарий: Молодые мужья
 Особое упоминание: Летят журавли
 Золотая пальмовая ветвь за короткометражный фильм: Джоконда: История наваждения и Сена встречает Париж

Ссылки 
 11-й Каннский кинофестиваль 
 Каннский кинофестиваль 1958 года в Базе IMDB 
 Каннский кинофестиваль 1958 года

Каннский кинофестиваль
1958 год во Франции
Кинофестивали 1958 года
Май 1958 года